Con Borgo Santa Maria si possono indicare diversi toponimi italiani.

Geografia 
 Borgo Santa Maria, frazione di Latina, nel Lazio.
 Borgo Santa Maria, frazione di Montelibretti, in provincia di Roma.
 Borgo Santa Maria, frazione di Pesaro, in provincia di Pesaro e Urbino.
 Borgo Santa Maria Immacolata, frazione di Pineto, in provincia di Teramo.
 Borgo Santa Maria Nuova, quartiere della città di Asti, in Piemonte.